Улица:
 «Улица» — американский телесериал 2000 года.
 «Улица» — российский телесериал 2017 года.